A Distrito Federal jelentése Szövetségi Körzet, és az alábbiakra utalhat:
Mexikóváros
Distrito Federal (Argentína)
Distrito Federal (Brazília)
Distrito Federal (Venezuela)